En los Estados Unidos, la certificación de premios de la Recording Industry Association of America, basada en el número de álbumes, sencillos y vídeos, se vende a través de los mercados al por menor y otros mercados auxiliares. Otros países tienen premios semejantes (véase certificación de ventas discográficas).  El artista con mayor número de álbumes  certificados es Elvis Presley con un total de 189 seguido en segundo lugar por The Beatles con 122.

Artistas con las mayores certificaciones de álbumes de Oro, Platino y Multi-Platino 
Álbumes que han sido certificados Oro pueden recibir certificaciones adicionales por lograr los niveles de Platino y Multi-Platino.

Artistas con las mayores certificaciones de sencillos de Oro, Platino y Multi-Platino 

Esta tabla menciona los artistas con un número de sencillos que han recibido por lo menos diez certificaciones en total.

Véase también 
 Álbumes latinos más vendidos en los Estados Unidos

Notas 

35. Taylor Swift también tiene un disco diamante por fearless, álbum lanzado en 2008 por Big Machine Records, también entregándole a la cantante un premio Grammy al Álbum del Año

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de la RIAA

Anexos:Listas de ventas en la industria musical